Municipio de Nicholson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Nicholson (condado de Fayette, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Nicholson (condado de Wyoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Wyoming.